La Treća hrvatska nogometna liga 2008-09, conosciuta anche come 3.HNL 2008-09, è stata la 18ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 54 squadre erano divise in 3 gironi di 18 squadre su base geografica.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 4 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2008-09
Druga Liga 2008-09
Hrvatski nogometni kup 2008-2009

Collegamenti esterni 

2008
Calcio nel 2008
Calcio nel 2009